Лисмор:
 Лисмор — город в Австралии;
 Лисмор — город в Ирландии;
 Лисмор — тауншип в США;
 Лисмор — город в США;
 Лисмор — остров в Шотландии.
 Лисмор — замок в графстве Уотерфорд в провинции Мунстер в Ирландии.